Die Scottish Football League Division One wurde 1951/52 zum 52. Mal ausgetragen. Es war zudem die 55. Austragung der höchsten Fußball-Spielklasse innerhalb der Scottish Football League, in welcher der Schottische Meister ermittelt wurde. Sie begann am 8. September 1951 und endete am 30. April 1952. In der Saison 1951/52 traten 16 Vereine in insgesamt 30 Spieltagen gegeneinander an. Jedes Team spielte jeweils einmal zu Hause und auswärts gegen jedes andere Team. Es galt die 2-Punkte-Regel. Bei Punktgleichheit zählte der Torquotient.

Die Meisterschaft gewann zum insgesamt vierten Mal in der Vereinsgeschichte Hibernian Edinburgh. Morton und Stirling Albion stiegen am Saisonende in die Division Two ab. Torschützenkönig wurde mit 27 Treffern Lawrie Reilly von Hibernian Edinburgh.

Statistik

Abschlusstabelle

Siehe auch 
 Old Firm
 Edinburgh Derby
 Liste der Torschützenkönige der Scottish Football League

Weblinks 
 Scottish Division One 1951/52 bei statto.com
 Scottish Division One 1951/52 in der Datenbank der Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1951/52
1951 52